Spijaco ima više značenja:
 Spijaco (Leko)
 Spijaco (Trento)
 Spijaco (Verona)
 Spijaco (Vičenca)